Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Навчально-науковий Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Наукова школа кафедри геоінженерії 

Стійкість геоінженерних систем 
під впливом техногенних навантажень

Засновник школи – д.т.н., проф. Вовк Олексій Онуфрійович (25.05.1928 р.) - лауреат Державної премія Литовської РСР (1981), Державної премія України (1991),  Заслужений діяч науки і техніки України (1998), має Урядові нагороди СРСР.
Школа виникла як результат співпраці гірничого факультету Київського політехнічного інституту з Інститутом гідромеханіки НАН України. Д.т.н., проф. Вовк Олексій Онуфрійович працював в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна та Інституті гідромеханіки НАН України. Школа формувалась у вісімдесяті роки 20-го століття. Галузь науки – геотехнічна та технічна механіка. Основні дослідження присвячені геогідродинаміці вибухових процесів, розв'язанню задач з динаміки гірських порід; вивченню механізмів руйнування, ущільнення та переміщення гірничої маси на відкритих та підземних розробках, впливу підземних розробок на поверхню землі, методам захисту поверхневих споруд від просідання із застосуванням енергії вибуху. 
Практичним застосуванням цих досліджень є розробка новітніх технологій при видобутку корисних копалин у різних регіонах СРСР (в тому числі, в умовах Крайньої Півночі), зведення каналів в Середній Азії тощо. Результати досліджень знайшли своє відображення у закордонних та вітчизняних публікаціях,нормативних  документах з гірництва. Під керівництвом проф. Вовка Олексія Онуфрійовича захищено 4 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 16 - кандидата наук. Опубліковано понад 500 наукових праць, у тому числі близько 40 монографій і брошур, а також понад 200 авторських свідоцтв та винаходів.

Ученицею О.О. Вовка і керівником школи на даний час є Ремез Наталя Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінженерії  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». До 2005 р. працювала в Інституті гідромеханіки НАН України. У КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 2005 року за сумісництвом, а з 2007 року як штатний співробітник. Докторську дисертацію Ремез Н.С. захистила  2005 року у спеціалізованій вченій раді при Інституті гідромеханіки НАН України 05.15.09 ‒ «Механіка ґрунтів та гірських порід», тема дисертації «Взаємодія вибухових хвиль з ґрунтами зі змінною в’язкістю та елементами конструкцій»; вчене звання професора отримала  2014 року. Галузь науки – геотехнічна та технічна механіка. Основні дослідження присвячені динаміці вибухових процесів в природних середовищах; розв'язанню задач з динаміки ґрунтів та  гірських порід; вивченню механізмів деформування природно-техногенних систем під дією сейсмовибухових навантажень, їх стійкості під впливом негативних техногенних. 
Практичним застосуванням цих досліджень є розробка технологій видобутку корисних копалин із застосуванням короткоуповільненого підривання зарядів вибухових речовин різної маси, зарядів в рукавах з повітряним та рідинним проміжками тощо. Під керівництвом проф. Ремез Наталі Сергіївни  захищено 1 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 6 - кандидата наук. Опубліковано понад 250 наукових праць, у тому числі близько 20 монографій, 25 статей у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus Web of Science.

За період існування  наукової школи створено цілісну теорію про поширення сейсмовибухових хвиль  в природних середовищах: ґрунтах, гірських породах, воді, повітрі. На базі теоретичних, експериментальних та натурних досліджень створено новітні ресурсоенергозберегаючі технології видобутку корисних копалин із застосуванням короткоуповільненого підривання, розосередження зарядів вибухових речовин, використанням повітряних та рідинних проміжків між зарядом та вибуховою порожниною тощо. Створено нові вибухові безтротилові речовини місцевого виготовлення, що мають більшу економічну та екологічну ефективність в порівнянні з еталонними. 
На основі досліджень динамічної взаємодії сейсмовибухових хвиль з охоронними об’єктами  (в тому числі і за біотою) розроблено ефективні методику і засоби захисту цих об’єктів від впливу шкідливих та небезпечних факторів вибухових навантажень.
Члени школи приймають участь у конкурсних проектах, планують впровадити у виробництво наступні доробки: 1) новітня низьковуглецева ресурсозберігаюча технологія вибухового руйнування гірських порід  з метою їх видобутку, яка дозволяє отримати додатковий дохід за рахунок переведення 40-50 % відсіву у товарну фракцію; 2)  технологія видобутку блоків природного каменю із застосуванням комплексу портативного обладнання для створення статичного тиску на стінки шпурів; 3) паливні композиції як компоненти дизельного палива, що значно знижують негативний вплив на повітряне середовище, придорожні території і стан здоров’я працівників гірничодобувних підприємств, мешканців промислових агломерацій; 4) енергоефективна технологія утилізації біомаси очисних споруд при реструктуризації чи закритті гірничих виробництв; 5) вторинне використання територій, що заняті під відпрацьовані полігони твердих побутових відходів, хвостосховища шахт, терикони, для забудови споруд різного призначення.